Девушка и море:

 «Девушка и море» — оперетта композитора Якова Цегляра
 «Девушка и море» — фильм режиссёра Альфреда Шестопалова